Copa Chevallier Boutell 1923 - turniej towarzyski o Puchar Chevallier Boutell między reprezentacjami Paragwaju i Argentyny rozegrano po raz pierwszy w 1923 roku.

Mecze

Końcowa tabela 

Triumfatorem turnieju Copa Chevallier Boutell 1923 został zespół Paragwaju.

1923 w Ameryce Południowej
1923 w piłce nożnej
Copa Chevallier Boutell